Zàton (territori de Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Zàton (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia